GZA steht für:
 Internationaler Flughafen Jassir Arafat, zerstörter Flughafen im Gaza-Streifen (IATA-Code)
 GZA (Rapper), amerikanischer Rap-Musiker
 Greater Zurich Area AG, Standortmarketing-Gesellschaft der Metropolregion Zürich (Schweiz)
 gemeinnützige, zusätzliche Arbeit in der ehemaligen deutschen Sozialhilfe bis 2004, abgelöst durch die Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung des SGB II
 Güterzuganbindung, Bahnstrecke in Baden-Württemberg

gza steht für:
 Ganza (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Mao-Sprachen in Äthiopien

GZA